Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – ogólnopolskie stowarzyszenie skupiające młodzież katolicką
 Kościół Starokatolicki Mariawitów – wspólnota chrześcijańska
 Karl Schäfer Memorial 2005 – zawody w łyżwiarstwie figurowym w Wiedniu
 KSM – spółdzielnia mieszkaniowa w Kielcach
 KSM – spółdzielnia mieszkaniowa w Katowicach
 KSM – osiedle w Kielcach
 kalkulowana średnia meczowa (KSM) – pojęcie żużlowe
 KSM Krosno – klub żużlowy z Krosna
 Kabaret Skeczów Męczących – polski kabaret z Kielc
 KSM – grupa muzyczna